Rosa Pfeffer bezeichnet

 den Brasilianischen Pfefferbaum (Schinus terebinthifolius)
 den Peruanischen Pfefferbaum (Schinus molle)